Огема — город в округе Бекер, штат Миннесота, США.
 Огема — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США. 
 Огемо — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.